Larchamp peut désigner :
 Larchamp, commune française de la Mayenne
 Larchamp, ancienne commune française de l'Orne